«Конец и начало» — советский фильм 1963 года режиссёра Маноса Захариаса.

Сюжет 
О борьбе греческих патриотов с фашистскими захватчиками в мае 1941 года, когда на остров Крит высадился немецкий десант.

Спасаясь от немцев сходятся вместе семеро людей, совершенно разных по взглядам и характерам: бежавший из тюрьмы коммунист Мемос, спасающиеся из госпиталя военный врач Кимон, медицинская сестра Алика и санитарка Криньё, жандарм, и двое солдат — грек и отставший от своих новозеландец.
Бороться, истреблять фашистов! — предлагает коммунист Мемос. Отступить в Египет, — решает Кимон. И мы, зрители, страстно хотим знать, за кем пойдет небольшой отряд. И чтобы ответ на него был убедителен и художественно оправдан, авторы подробно раскрывают характеры героев, достоверно рисуют трагические испытания, выпавшие на долю отряда.

В ролях 

 Наталья Климова — Алики, медицинская сестра
 Геннадий Воропаев — Кимон, военный врач
 Алексей Сафонов — Мемос, коммунист
 Марина Вайнтрауб — Криньё, санитарка
 Павел Шпрингфельд — Михалис
 Антонис Яннидис — капитан Павлос
 Анхель Гутьеррес — греческий солдат
 Сотирос Белевендис — греческий солдат
 Андрей Майоров — новозеландский солдат
 Олег Хабалов — эпизод
 Анатолий Дудоров — эпизод
 Владимир Коренев — эпизод
 Лев Лобов — эпизод
 Клавдия Хабарова — эпизод
 Юлия Цоглин — ''крестьянка

Литература 
 Конец и начало // Советские художественные фильмы: 1958—1963. — М.: Искусство, 1968. — стр. 582

Ссылки 
 Конец и начало // Мосфильм

Фильмы СССР 1963 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Движение Сопротивления в Греции
Фильмы о Второй мировой войне